Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mikael Pernfors che ha battuto in finale Bart Wuyts 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Chuck Adams (secondo turno)
 Karsten Braasch (primo turno)
 Bart Wuyts (finale)
 Mikael Pernfors (Campione)

 Markus Zoecke (secondo turno)
 David Rikl (secondo turno)
 Markus Naewie (primo turno)
 Sergio Cortés (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1993